Otoo peut faire référence à : 
 Mahatma Otoo (né en 1992), footballeur ghanéen.
 Naana Otoo-Oyortey, militante sociale ghanéenne.